Ел Качаниља има више значења:

 Ел Качаниља, Ранчо лос Тамајос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Качаниља, Естабло (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Качаниља (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику